Yongshun (kinesiska: 永顺, 永顺地区) är en köping i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 20 kilometer öster om stadskärnan.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Peking
WP:Projekt Kina